Осјечани могу да буду:

 Осјечани Горњи, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Осјечани Доњи, насеље у општини Добој, Република Српска, БиХ
 Осјечани (Горажде), насеље у општини Горажде, Федерација БиХ, БиХ
 Осјечани (Завидовићи), насеље у општини Завидовићи, Федерација БиХ, БиХ

или

 Осјечани (Осијек), становници Осијека